Кубок африканских наций 1988 был 16-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 13 по 27 марта 1988 года в Марокко.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

 
 
 
  (действующие чемпионы)

 
  (хозяева турнира)

Составы команд

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
2 мяча
  Лахдар Беллуми
  Роже Милла
  Джамаль Абдельхамид
  Абдулай Траоре

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1988 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1988 году
Март 1988 года
Международные футбольные соревнования в Марокко
Спорт в Марокко в 1988 году